Sasúnia () ou Sanasunitas (Sanasounitai) foi um cantão da província de Arzanena.

História 

Foi referido em grego apenas numa forma plural, permitindo a sugestão de que fosse território tribal sob seus próprios chefes ou é possível que seja a tradução literal do armênio ao grego. Sasúnia estava no vale médio do rio Arsanias e se centrava no castelo montanhoso de Sanasuno, a posterior vila de Sasun, e suas dependências. Se estendia através dos vales fluviais que levam ao sul das montanhas que margeiam a planície de Taraunitis (Muche) ao sul. Seus vales formavam rotas lógicas de invasão apesar de sua dificuldade e apoiam a ideia de que Sasúnia era importante para proteger o país de uma invasão nessa direção, assim como protegeu o país de invasão através do passo de Bitlis ao leste. Tinha  quilômetros quadrados.

No começo do , , filho de  , era senhor de Sasúnia. Com a captura de Pancrácio por governador árabe Iúçufe  em 851 após sua revolta, os patrícios armênios enviaram encorajamento e ajuda para os sasúnios atacarem-no. Nos anos 890, aproveitando a guerra entre o rei   e o sajida Maomé ibne Abul Saje , o emir Amade invadiu a Armênia e conquistou Sasúnia. Depois disso, os senhores de Taraunitis, dinastas da dinastia Bagratúnio, continuaram a controlá-la até 967, quando rendem seu principado ao Império Bizantino sob o imperador  .

Com a conquista bizantina, os Mamicônios retornam para Taraunitis, seu antigo domínio, ao menos no sul. Em 1058, Tornício Mamicônio repeliu os invasores turcos de Taraunitis e após a derrota bizantina na Batalha de Manziquerta em 1071, fundou a linha dos torníquidas de Muche, que retém Grande Taraunitis com Arsamosata, Astianena e Sasúnia até serem expulsos pelos xás da Armênia em 1189/1190.

Bibliografia 

 

 

 

 

Arzanena
Domínios da família Mamicônio